Le terme de fonction de masse apparaît :
 En astronomie :
 pour l'étude des systèmes binaires : Fonction de masse ;
 Fonction de masse initiale
 En probabilités : Fonction de masse.